Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Елені Даніліду виграла титул без боротьби, після того як Віра Звонарьова знялась з фінального матчу через травму лівої щиколотки.

Сіяні гравчині 

  Альона Бондаренко (2-ге коло)
  Віра Звонарьова (фінал, знялась через травму лівого гомілковостопного суглоба)
  Марія Кириленко (знялась через травму лівого коліна)
  Агнешка Радванська (1-ше коло)
  Вікторія Азаренко (1-ше коло, знялася через травму правого абдуктора)
  Саня Мірза (чвертьфінал)
  Юлія Вакуленко (знялась через травму зап'ястка)
  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло, знялася через травму в нижній частині спини)
  Хісела Дулко (1-ше коло, знялася через травму лівого кульшового суглоба)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Moorilla Hobart International
Moorilla Hobart International 2008